Die Swiss Open 2011 fanden vom 15. bis 20. März 2011 in der St. Jakobshalle in Münchenstein bei Basel statt.

Sieger und Platzierte

Finalergebnisse

Herreneinzel

Setzliste 
 Jan Ø. Jørgensen (Viertelfinale)
 Simon Santoso (Halbfinale)
 Rajiv Ouseph (zurückgezogen)
 Park Sung-hwan (Champion)
 Son Wan-ho (3. Runde)
 Kashyap Parupalli (1. Runde)
 Dionysius Hayom Rumbaka (zurückgezogen)
 Dicky Palyama (3. Runde)
 Muhammad Hafiz Hashim (3. Runde)
 Kazushi Yamada (3. Runde)
 Joachim Persson (2. Runde)
 Wong Choong Hann (Halbfinale)
 Sho Sasaki (Viertelfinale)
 Przemysław Wacha (zurückgezogen)
 Brice Leverdez (zurückgezogen)
 Hans-Kristian Vittinghus (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Tine Baun (zurückgezogen)
 Saina Nehwal (Champion)
 Juliane Schenk (Halbfinale)
 Bae Yeon-ju (Halbfinale)
 Ella Diehl (1. Runde)
 Petya Nedelcheva (Viertelfinale)
 Yao Jie (2. Runde)
 Cheng Shao-chieh (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Mathias Boe / Carsten Mogensen (2. Runde)
  Ko Sung-hyun / Yoo Yeon-seong (Champion)
  Jung Jae-sung / Lee Yong-dae (Finale)
  Fang Chieh-min / Lee Sheng-mu (Halbfinale)
  Mohammad Ahsan / Bona Septano (Viertelfinale)
  Mads Conrad-Petersen / Jonas Rasmussen (2. Runde)
  Alvent Yulianto / Hendra Gunawan (Halbfinale)
  Ingo Kindervater / Johannes Schöttler (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Cheng Wen-hsing / Chien Yu-chin (Viertelfinale)
  Meiliana Jauhari / Greysia Polii (Halbfinale)
  Shinta Mulia Sari / Yao Lei (2. Runde)
  Lotte Jonathans / Paulien van Dooremalen (1. Runde)
  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl (Halbfinale)
  Sandra Marinello / Birgit Michels (2. Runde)
  Shizuka Matsuo / Mami Naito (Viertelfinale)
  Rie Eto / Yu Wakita (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Chen Hung-ling / Cheng Wen-hsing (Viertelfinale)
  Nathan Robertson / Jenny Wallwork (Finale)
  Lee Sheng-mu / Chien Yu-chin (1. Runde)
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (Champion)
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (Halbfinale)
  Michael Fuchs / Birgit Michels (2. Runde)
  Fran Kurniawan / Pia Zebadiah (1. Runde)
  Lee Yong-dae / Ha Jung-eun (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Referenzen 
 http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=8385F683-15A3-4E8B-8FBF-EF71992BF553

2011
Badmintonwettbewerb in Münchenstein
BWF Grand Prix 2011